Clypeolum (slak), een geslacht van slakken
 Clypeolum (zwam), een geslacht van zwammen